Charles Lenormant ist der Name folgender Personen:

* Charles Lenormant (Archäologe) (1802–1859), französischer Archäologe und Ägyptologe
 Charles Lenormant (Mediziner) (1875–1948), französischer Chirurg